Parastichtis laevis är en fjärilsart som beskrevs av Philogène Auguste Joseph Duponchel. Parastichtis laevis ingår i släktet Parastichtis och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
laevis